Lespert ist der Familienname folgender Personen:
 Jalil Lespert (* 1976), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jean Lespert, französischer Schauspieler und Komiker 
 Yaniss Lespert (* 1989), französischer Schauspieler